Гран-при Мексики 1992 года — второй этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1992 года. Прошёл на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, Мексика. Соревнования состоялись 22 марта 1992 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Герхард Бергер 1:17,711
 Первый подиум в карьере Михаэля Шумахера.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики ФИА

Гран-при Мексики